Пабло Куевас і Марсель Гранольєрс були чинними чемпіонами, але не захистили свій титул. Гранольєрс того року не брав участі, а Куевас грав у парі з Майклом Расселлом і у чвертьфіналі їх здолали Жеремі Шарді та Лукаш Длуги.

У фіналі Ігор Куніцин і Дмитро Турсунов, які потрапили на турнір завдяки вайлд-кард, перемогли Янко Типсаревича і Віктора Троїцького з рахунком 7–6(10–8), 6–3.

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Кубок Кремля, чоловіки, парний розряд
2010